Фінал Кубка Італії з футболу 1941 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1940—1941, в яких зустрічались «Рома» і «Венеція».

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

Фінали кубка Італії з футболу
Італія
Спортивні змагання у Римі
Спорт у Венеції